Rybníček kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Rybníček (okres Havlíčkův Brod)
 Rybníček (okres Vyškov)
 Brada-Rybníček (okres Jičín)
 Rybníček (Újezd), een dorp in de gemeente Újezd (okres Olomouc)